Laona puede referirse a:
 Municipio de Laona (Illinois)
 Municipio de Laona (Minnesota)
 Laona (Nueva York)
 Laona (Wisconsin)